Алекса́ндр Трояно́вский: Трояновский, Александр Антонович (1882—1955) — советский дипломат, первый посол СССР в США. Отец Олега Трояновского.
 Трояновский, Александр Валерьянович (на рубеже XIX—XX вв.) — российский писатель, переводчик, издатель и редактор журнала «Изида».